Johnny Hansen (ur. 1943) – duński piłkarz, reprezentant kraju, zawodnik m.in. Bayernu Monachium
 Johnny Hansen (ur. 1964) – duński piłkarz, reprezentant kraju, zawodnik m.in. Sturmu Graz i Ikast FS
 Johnny Hansen (ur. 1966) – duński piłkarz, reprezentant kraju i uczestnik Pucharu Konfederacji 1995, zawodnik m.in. Ajaksu

Zobacz też 
 John Hansen